

Населені пункти та їхні частини
 Стара Домброва — гміна в Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Стара Домброва — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Стара Домброва — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Стара Домброва — село в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Стара Домброва — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Стара Домброва — село в гміні Квільч Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Стара Домброва — село в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Стара Домброва — частина села Стара Домброва в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки